Franz Kutschera ist der Name folgender Personen:

* Franz Kutschera (SS-Mitglied) (1904–1944), österreichischer SS-General und Politiker (NSDAP)
 Franz Kutschera (Schauspieler) (1909–1991), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Franz von Kutschera (* 1932), deutscher Philosoph
 Franz Clemens Kutschera (1822–1887), österreichischer Insektenkundler